Слуцкий округ — единица административного деления Белорусской ССР, существовавшая с июля 1924 по июнь 1927 года и с июня 1935 по февраль 1938. Административный центр — город Слуцк.

Округ в 1924—1927 
Первоначально включал 7 районов: Гресский, Копыльский, Краснослободский, Любанский, Слуцкий, Старобинский, Стародорожский.

В июне 1927 упразднён. Его территория разделена между Бобруйским и Минским округами.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 309,4 тыс. чел. В том числе белорусы — 90,0 %; евреи — 6,7 %; русские — 1,4 %; поляки — 1,3 %.

Округ в 1935—1938 
Вновь округ был образован в июне 1935 в качестве пограничного округа (которые тогда создавались вдоль западной границы СССР).

Включал 6 районов: Гресский, Копыльский, Краснослободский, Любанский, Слуцкий, Старобинский.

Упразднён в феврале 1938 в связи с введением областного деления в БССР.

Литература 
 

Округа Белорусской ССР
Появились в 1924 году в Белоруссии
Административные единицы, упразднённые в 1927 году
История Слуцка
Административные единицы, образованные в 1924 году
Появились в 1935 году в Белоруссии
Административные единицы, образованные в 1935 году
Административные единицы, упразднённые в 1938 году